Westcliffe (Colorado)
Westcliffe (Kent)
Westcliffe-on-Sea (Essex)